Een verkeersweg:
 N761 (België)
 N761 (Frankrijk)
 N761 (Nederland), zie Provinciale weg 761

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing